stratégie française énergie-climat.
 SFEC THIRODE SA, société créée par l'ingénieur et industriel français Roger Thirode.